

Niemcy 
 Luisenthal – dzielnica Völklingen
 Luisenthal – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szklarka Myślniewska

Zobacz też 
 Louisenthal